Ясно́тка () — род травянистых растений семейства , или Губоцветные (Labiatae); типовой род этого семейства.

Распространение 
Представители рода произрастают в Европе, внетропической Азии и Северной Африке.

Ботаническое описание 

Одно-, дву- или многолетние травы.

Стебель лежачий, сильно ветвящийся, укореняющийся в узлах. Листья зубчатые тёмно-зелёные, с серебристым пятном вдоль центральной жилки.

Цветки белые, розовые или пурпурные, в ложных мутовках, в пазухах верхних листьев.

Плод — ценобий: дробный плод, состоящий из четырёх орешковидных трёхгранных частей (эремов).

Распространение и экология 
Представители рода произрастают в Европе, внетропической Азии и Северной Африке.

Предпочитает прохладные тенистые места, плодородные почвы и хорошее увлажнение. Однако легко переносит засушливые периоды и быстро восстанавливает декоративность.

Размножается укоренёнными отрезками побегов в конце лета.

Значение и применение 
Некоторые виды культивируются как декоративное растение, используются в качестве почвопокровных растений на тенистых участках. Большинство видов — нетребовательные, жизнестойкие растения. Предпочитают прохладные тенистые места, плодородные почвы и хорошее увлажнение. Однако легко переносят засушливые периоды и быстро восстанавливают декоративность.

Выведены сорта с белёсой листовой пластинкой, с серебристо-жёлтым узором на листьях, которые по сравнению с обычной окраской листьев нуждаются в более светлом местоположении.

Растения размножают укоренёнными отрезками побегов в конце лета.

Классификация

Таксономическое положение 
Род Яснотка, как и ещё более пятидесяти родов, относится к подсемейству  семейства :

Виды 
По информации базы данных The Plant List (2013), род включает 25 видов:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ещё пять названий видов этого рода имеют в The Plant List статус unresolved name, то есть имеются сомнения, считать ли эти описанные виды самостоятельными либо их названия следуют свести в синонимику других видов.

Примечания

Литература 

 
 

Яснотковые
Флора Евразии
Флора Северной Африки